Need for Speed steht für:

 Need for Speed, Computerspielreihe (ab 1994)
 Need for Speed (Computerspiel), Computerspiel (2015)
 Need for Speed (Film), US-amerikanischer Film von Scott Waugh (2014)